Die Angst des Tormanns beim Elfmeter ist der Titel

 einer Erzählung von Peter Handke, siehe Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (Erzählung)
 eines Films von Wim Wenders, siehe Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (Film)